Antoine Sicot, chanteur français
Bastien Sicot (né en 1985), escrimeur français
Danièle Sicot (née en 1935), gymnaste artistique française
Julien Sicot (né en 1978), nageur français
Marion Sicot (née en 1992), coureur cycliste française
Pierre-Nicolas Sicot (1758-1829), peintre français